
Planina je lahko:

 planina (tudi gorska planina), travnati pašnik v visokogorju, pogosto se na njem nahajajo pastirske koče
 planina (večinoma v množini planine), sopomenka za goro
 Planina nad Vrhniko, hrib oz. greben nad Vrhniko
 Planina, slovenski priimek
 Grad Planina
 Železniško postajališče Planina

Naselje ali planina s tem imenom:

Slovenija 

 Planina, Občina Ajdovščina
 Planina, Občina Ivančna Gorica
 Planina, Občina Kostel
 Planina, Občina Ljubno
 Planina, Občina Postojna
 Planina, Občina Semič
 Planina, predel Kranja
 Planina na Pohorju, Občina Zreče
 Planina nad Horjulom, Občina Dobrova - Polhov Grade
 Planina pod Golico, Občina Jesenice
 Planina pod Šumikom, Občina Slovenska Bistrica
 Planina pri Cerknem, Občina Cerkno
 Planina pri Raki, Občina Krško
 Planina pri Sevnici, Občina Šentjur
 Planina v Podbočju, Občina Krško
 Sveta Planina, Občina Trbovlje
 Velika Planina - naselje, Občina Kamnik in planina oz. planota Velika planina 
 Zabreška planina - planina v Karavankah 
 Olipova planina - Karavanke 
 Potoška planina - Karavanke 
 Menina planina - planina oz. gorska planota
 Čemšeniška planina - planina oz. gorska planota
 Fužinske planine (Bohinj)
 Gojška planina (Kriška gora)
 Glažutska planina (Pohorje)
 Gontarska planina
 Kriška planina
 Mangrtska planina
 Planina Dol - planina severno od Velike planine
 Planina Gozdec (Kanin)
 Planina Konjščica
 Planina Krnica (nad Bovcem, Kanin)
 Planina Ovčarija
 Planina Prevala
 Planina Ravni (tudi planina Ravne)
 (pašne) planine Zajamniki, Laz, Krstenica, Jezero, Blato, Velo polje, Planina Vogar

Avstrija (Koroška) oz. Italija 

 Planina (pri Vetrinju), nemško Alpen, mesto Celovec
 Planina Bistrica (nem. Feistritzer Alm; na ital. strani Sella Bistrizza), planina v Karnijskih Alpah na meji med Avstrijo in Italijo pod Ojstrnikom (Hutte Oisternig)

Hrvaška in Bosna in Hercegovina 

 Planina Donja, Mesto Zagreb
 Planina Gornja, Mesto Zagreb
 Planina Kunićka, Občina Netretić
 Planina Skradska, Občina Skrad
 Planina, vrh Bilogore
 Majdan planina (BiH)
 Sljemenska planina (BiH)

Srbija, Kosovo in Črna gora 

 Planina, Občina Krupanj
 Crnoljeva planina (Kosovo)
 Homoljske planine
 Orovička Planina, Občina Ljubovija
 Stara planina (na meji z Bolgarijo: Čiprovska planina, Berkovska planina)
 Vlaška planina
 Vlašić planina
 Sokolska planina
 Suva planina
 Svrljiške planine
 Široka Planina (Trgovište, Pčinjski okraj)
 Velika planina (Kosovo)
 Nerodimska planina
 Homoljska planina
 Gledička planina
 Globočnička planina
 Šištevačka planina
 Jadovnik planina
 Giljevo planina
 Mokra planina (Črna gora/Kosovo)
 Sinjajevina planina (Črna gora)Žijevo planina (Črna gora)
 Crnoljevo planina/Malet Carralevë (Kosovo)

Severna Makedonija in Bolgarija 

 Šar planina/Malet e Sharrit (Kosovo/Makedonija)
 Bistra planina (MK)
 Buševa planina (MK)
 Babuna planina (MK)
 Baba planina (MK/GR)
 Gradištanska planina/Gradeška planina (MK)
 Ilinska planina (MK)
 Osogovska planina /Osogovske planine
 Konjavska planina (BG)
 Konečka planina (MK)
 Ničpurska planina (MK)
 Maleševski planini/Maleševske Planine/Maleševska planina
 Plačkovica planina (MK)
 Selečka planina (MK)
 Plak´enska planina (MK)
 Dren planina
 Vlaina planina
 Vraca planina (MK)
 (Kožuf planina)
 Stara planina
 Mala planina / Sofijska planina
 Široka planina
 Vračanska planina
 Karnobatska planina
 Kamčijska planina
 Konjavska planina
 Kotlenska planina
 Stidovska planina
 Ajtoska planina
 Trojanska planina
 Lovčanska planina
 Sevlievska planina
 Šipčenaka planina
 Trevienska planina
 Tărnovska planina
 Zlatiško-Tetevenska planina
 Berkovska planina (SR/BG)
 Miljevska planina (SR/BG)
 Bataška planina
 Lozenska planina
 Radjuva planina
 Plana

Glej tudi 

 Stara planina, tudi Balkan, gorovje v Bolgariji in Srbiji
 Planinska jama, jama na Planinskem polju
planinska postojanka (planinska koča; planinski dom)
planinska pot
planinska povest in planinski roman
 Planinsko polje, kraško polje pri Planini (Postojna)
Planinska gora, nad Planinskim poljem/Planino
planinski močerad
planinski orel
planinski svizec
planinstvo (alpinizem)
Podplanina
Velo polje - velika ravna planina v osrčju Julijskih Alp

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška